Basilio Zanchi (Bérgamo ~1501-Castillo Sant'Angelo, 1558) erudito y humnista italiano del siglo XVI.

Era gran apasionado de la poesía latina y entró en el Arzobispado de San Juan de Letrán. Más tarde sería bibliotecario del Vaticano.

Fue encarcelado en Roma por desobedecer al papa Pablo V probablemente al ser favorable al protestantismo.

Obra 
De Horto Sophiæ, 1540 
Poematum libri VIII, 1550 
Verborum latinorum ex variis auctoribus Epitome, 1541
Dictionarium poeticum, 1542
In divinos libros Notationes, 1556.

Fuentes 
 

Escritores de la Ciudad del Vaticano
Escritores en latín
Escritores de Italia del siglo XVI
Religiosos de Italia del siglo XVI
Nacidos en Bérgamo
Fallecidos en Roma